Ilirija lahko pomeni:
 Ilirija - državo antičnih Ilirov
 Ilirik - rimsko provinco
 Ilirske province - posebno državno tvorbo, ki so jo Francozi ustanovili leta 1809 in je obstajala do leta 1813
 Ilirsko kraljestvo - kraljestvo v Habsburški monarhiji, ki je bilo ustanovljeno leta 1816 in je formalno obstajalo do leta 1849
 Ilirija - slovensko podjetje

Glej tudi 
 SK Ilirija